Takehana ist der Familienname folgender Personen:

 Daimatsu Takehana (* 2001), japanischer nordischer Kombinierer
 Takuya Takehana (* 1973), japanischer Badmintonspieler